Turvo (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Turvo (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná